Николаевка Первая () — село в Лозовском районе Харьковской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Близнюковского района.

Код КОАТУУ — 6320681506. Население по переписи 2001 года составляет 142 (73/69 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Николаевка Первая находится недалеко от железнодорожной ветки Близнюки-Барвенково, между станциями Бурбулатовская и Дубово (~3 км).
Село разделяет на две части пересыхающий ручей, один из истоков реки Опалиха. На ручье сделано несколько запруд.

История 
 1830 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свинотоварная фермы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района